Ле — две омонимичные фамилии — китайская и вьетнамская:

Китайская фамилия 
Ле (列) — китайская фамилия, отсутствующая в списке Байцзясин.   
 Ле Юйкоу — древнекитайский философ и даосский подвижник.

Другое 
 Через иероглиф Ле пишется Ленин — 列宁.

Вьетнамская фамилия 

Ле () — вьетнамская фамилия, соответствующая китайской фамилии Ли (黎).
 Ле — две вьетнамские династии: Ранняя Ле (980—1009) и Поздняя Ле (1428—1788).
 Ле Ван Конг (род. 1984) — вьетнамский пауэрлифтер-паралимпиец.
 Ле Ван Тхы (вьетн. Lê Văn Thử; 1906—1969) — деятель вьетнамского коммунистического движения.
 Ле Ван Фыок (род. 1929) — вьетнамский велогонщик.
 Ле Ван Хош (; 1896—1978) — вьетнамский политик, президент правительства Автономной республики Кохинхина с 1946 по 1947 год.
 Ле Ван Хьеу (, ; род. 1954) — австралийский политик вьетнамского происхождения, 35-й губернатор Южной Австралии.
 Ле Ван Чунг (вьет. Lê Văn Trung) — основоположник религиозного движения Као Дай.
 Ле Дык Ань (, 1920—2019) — президент Вьетнама в 1992—1997 годах.
 Ле Дык Тхо (вьетн. Lê Ðức Thọ, 1911—1990) — вьетнамский политик, дипломат, лауреат Нобелевской премии мира (1973).
 Ле Зуан (вьет. Lê Duẩn, 1907—1986) — один из основателей Коммунистической партии Индокитая.
  — вьетнамский футболист.
  — вьетнамский шахматист, гроссмейстер (2006), обладатель наивысшего шахматного рейтинга среди шахматистов Вьетнама.
 Ле Кха Фьеу (вьетн. Lê Khả Phiêu, 1931—2020) — вьетнамский политический и государственный деятель, генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама в 1997—2001 годах.
 Ле Кьеу Тхьен Ким (, род. 1981) — вьетнамская шахматистка.
 , посмертное имя Ле Тхай То — император Дайвьета, основатель династии Ле, одна из самых известных личностей в истории Вьетнама.
 , личное имя Ле Банг Ко (Lê Bang Cơ, 黎邦基) — император Дайвьета в 1442—1459 годах, внук Ле Лоя.
 Ле Туан Минь (род. 1996) — вьетнамский шахматист.
 , личное имя Ле Нгуен Лонг — император Дайвьета в 1433—1442 годах, сын Ле Лоя
 ; личное имя Ле Ты Тхань — император Дайвьета в 1460—1497 годах.
 Ле Тхи Фыонг Льен (род. 1979) — вьетнамская шахматистка.
 Ле Хонг Фонг (вьетн. Lê Hồng Phong, 1902—1942) — вьетнамский революционер, генеральный секретарь Коммунистической партии Индокитая в 1935—1936 годах.
 Ле Хонг (вьетн. Lê Hồng, 1938—1985) — южновьетнамский офицер, антикоммунистический повстанец.
  — вьетнамский футболист.

Прочие фамилии 
 Ле, Иван Леонтьевич (настоящая фамилия — Мойся; 1895—1978) — украинский советский писатель и журналист, специальный корреспондент.
 Ле, Линда (1963—2022) — французская писательница.

См. также 
 Сто фамилий